Anglické příjmení Samuels mají následující osoby:
 
 Dani Samuelsová (* 1988) – australská diskařka
 Dave Samuels (1948–2019) – americký hudebník
 Charles Samuels (1902–1982) – americký novinář a spisovatel
 Nicky Samuelsová (* 1983) – novozélandská triatlonistka
 Skyler Samuelsová (* 1994) – americká herečka